Медеу Сарсеке — казахський письменник
 Медеу Пусурманули — волосний аулу, на честь якого назване урочище Медеу

Медеу — високогірний спортивний комплекс для зимових видів спорту
 Медеу — високогірне урочище поблизу Алмати
 Медеу — селезахисна гребля в урочищі Медеу
 Медеу — село, Абайський район, Абайська область
 Медеу — залізнична станція Алматинского відділення Казахстанських залізниць
 Медеу — щорічний міжнародний марафонський забіг в Алмати